Kirms ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Kirms (1824–1854), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Franz Kirms (1750–1826), deutscher Theaterleiter